Aaltonen är ett vanligt finskt släktnamn. Aaltonen är diminutivformen av "aalto", det finska ordet för våg.

Efternamn baserade på naturformer, naturfenomen och liknande, ofta i diminutiv, togs ofta i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, ibland istället för ett tidigare svenskt efternamn. En del sådana namn, men knappast Aaltonen, kan ursprungligen ha syftat på en gård och folket från gården och då vara äldre eller från 1921, då släktnamn blev obligatoriska i Finland.

Namnet bars 2014 av  levande i Finland folkbokförda personer (det vanligaste namnet, Korhonen, av

Personer med efternamnet Aaltonen
Personer utan angiven nationalitet är finländare

 Aarre Aaltonen (1889–1980), skulptör
 Aleksi Aaltonen (1892–1956), politiker
 Aimo Aaltonen (1906–1987), politiker
 Ali Aaltonen (1884–1918), chef för röda gardets generalstab i Helsingfors under finska inbördeskriget

 Carina Aaltonen (född 1964), åländsk politiker

 Emil Aaltonen (1869–1949), industriman
 Esko Aaltonen (1893–1966), sociolog

 Juhamatti Aaltonen (född 1985), ishockeyspelare

 Kosti Aaltonen (1900–1957), skådespelare och scenograf

 Lauri Aaltonen (född 1963), cancerforskare

 Rauno Aaltonen (född 1938), rallyförare och affärsman
 Remu Aaltonen (född 1948), trummis

 Uma Aaltonen (1940–2009), författare och politiker

 Ville Aaltonen (född 1979), bandyspelare

 Wäinö Aaltonen (1894–1966), skulptör och målare
 Yrjö Aaltonen (1916–1979), regissör och filmfotograf

Se även 
 Aalto

Källor

Finska efternamn